Чан Дзонот има више значења:

 Чан Дзонот (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чан Дзонот (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чан Дзонот (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику